Denumirea de Novakovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Novakovo, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv;
 Novakovo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.